Lilla Birsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Birsskär, Korpo, Åboland, 
 Lilla Birsskär, Nagu, Åboland,

Se även
Birsskär

Robotskapade Finlandförgreningar